Plac Józefa Hallera est une place située dans l'arrondissement de Praga-Północ à Varsovie.

Références

Liens externes 

Hallera